Musha steht für:

 ein Pseudonym des japanischen Schriftstellers und Malers Mushanokōji Saneatsu
 Musha (Insel), Insel vor Dschibouti
 Muscha (Gouvernement Asyut)

Musha ist der Familienname folgender Personen:

 Hiromu Musha (* 1999), japanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Moucha